Karel Vaněk může být:
 Karel Vaněk (malíř) (1900–?) – český malíř, člen uměleckého svazu Devětsil
 Karel Vaněk (politik) (1866–1924) – český politik, starosta Brna
 Karel Vaněk (spisovatel) (1887–1933) – český novinář, fejetonista a spisovatel
 Karel Vaněk (tanečník) (* 1958) – český tanečník
 Karel Vaněk (trenér) – český hokejový trenér